Drum est le terme anglophone pour un tambour ou une batterie (musique) ;
 Drum est une marque de tabac.

Cinéma 
 Drum est le titre original du film américain , réalisé par Steve Carver en 1976 ;
 Drum est un film américano-sud-africain réalisé par Zola Maseko en 2004.

Toponymie 
 Drum est un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie.